Single (o singles en plural) puede referirse a:

 Single, término anglosajón para el disco fonográfico de corta duración con una o dos grabaciones en cada cara.

Topónimo 
 Singles (Puy-de-Dôme), comuna francesa.

Música 
 Singles (álbum de Nirvana).
 Singles (álbum de Jimmy Eat World).
 Singles (box set), una caja recopilatoria de Paramore.

Cine
 Singles: Película de 1992 escrita y dirigida por Cameron Crowe y protagonizada por Bridget Fonda, Campbell Scott, Kyra Sedgwick y Matt Dillon.

Televisión 
 Singles: Serie española de 2008

Deportes 
 En tenis y otros deportes básicamente individuales, singles es la forma habitual de jugar, por oposición a los dobles.
 En fútbol canadiense, single es un tanto o punto sencillo, por oposición a otras formas de marcar tantos.